Opposing Force steht für

 Opposing Forces der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, militärische Einheit innerhalb der US-Streitkräfte.
 Erweiterung des Computerspiels Half-Life, siehe Half-Life: Opposing Force.